Ђурђевац може бити:

 Ђурђевац (Мионица), насеље у општини Мионица, Колубарски округ, Република Србија
 Ђурђевац (Хрватска), град у Копривничко-крижевачкој жупанији, Република Хрватска
 Ђурђевац (тврђава), тврђаву у Црној Гори
 Ђурђевац (Фоча), средњовековни град у општини Фоча, Република Српска, БиХ